Honoré Loones, Belgisch politicus
 Jan Loones, Belgisch advocaat en politicus
 Sander Loones, Belgisch politicus

Nederlandse of Vlaamse achternaam